Komercijalna banka Beograd, une banque serbe dont le siège est à Belgrade.
 Komercijalna banka Banja Luka sa filiale en république serbe de Bosnie.
 Komercijalna banka Budva, sa filiale au Monténégro.
 Komercijalna Banka Skopje, une banque macédonienne dont le siège est à Skopje.